La temporada de 1984 del Campionat del món de motociclisme fou la 36a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM.

Grans Premis

500 cc

250 cc

125 cc

80 cc 

Edicions del Campionat del Món de motociclisme
Competicions motociclistes del 1984